Луко́мский — русская фамилия.

Известные носители 
 Лукомский, Александр Сергеевич (1868—1939) — русский генерал, участник первой мировой и гражданской войн.
 Лукомский, Борис Семёнович (род. 1951) — советский фехтовальщик и тренер.
 Лукомский, Владимир Викентьевич (1840—1902) — русский врач и педагог.
 Лукомский, Владислав Крескентьевич (1882—1946) — русский историк, геральдист и генеалог, преподаватель.
 Лукомский, Георгий Крескентьевич (1884—1952) — русский художник и искусствовед, историк.
 Лукомский, Илья Генрихович (1893—1958) — доктор медицинских наук, профессор МГУ.
 Лукомский, Люциан Юлианович (1810—1867) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Лукомский, Меер Яковлевич (1871—1931) — врач и учёный-гигиенист, публицист.
 Лукомский, Павел Евгеньевич (1899—1974) — советский врач-терапевт и кардиолог, педагог, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Лукомский, Пётр Ильич (1892—1935) — русский военный деятель, один из командиров Красной армии.
 Лукомский, Степан Васильевич (1701 — ок. 1779) — российский историк-хронист, переводчик и юрист, полковой обозный.
 Лукомский, Юрий Александрович (род. 1935) — российский учёный в области корабельных систем управления, заслуженный деятель науки РФ (1996).

Составные фамилии 
 Крылова-Лукомская, Татьяна Николаевна (1901—1984) — советский учёный, физик-оптик.

См. также 
 Лукомские
 Иван Лукомский (?—1493) — князь, родом из Литвы.
 Лукомский замок
 Лукомский сельский совет

Примечания